Marathon nennt man allgemein Wettkämpfe auf sehr langen Distanzen.

Der Begriff bezieht sich auf die Legende eines Läufers, der nach der Schlacht bei Marathon die Siegesbotschaft ins circa 40 km entfernte Athen überbrachte und tot zusammengebrochen sei. Heute beträgt die offizielle Marathon-Laufdistanz 42,195 km.

Marathons, auch auf anderen Distanzen, gibt es in vielen Sportarten:

 Marathonlauf
 Ultramarathon
 Wandermarathon
 Radmarathon (Straße)
 Mountainbike-Marathon
 Kanumarathon, Disziplin des Kanusportes
 Skimarathon, Disziplin des Skisports
 Geländefahren, im Pferdesport mit Wagen (inoffizielle Bezeichnung)

Der Begriff findet sich auch im übertragenen Sinne für besonders lange Veranstaltungen, etwa als Messiermarathon in der Amateurastronomie, oder – als Kofferwort mit der letzten Silbe – als Hackathon oder Editathon im IT-Bereich.

Einzelnachweise 

Sportkultur
Marathon (Griechenland)
Sparta